Спасская — деревня в Харовском районе Вологодской области. Входит в состав Ильинского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Ильинский сельсовет. По переписи 2002 года население — 1 человек.

География 
Деревня находится в 500 метрах от р. Кубена.

 Географическое положение
Расстояние по автодороге до районного центра Харовска — 32 км, до центра муниципального образования Семенихи — 7 км.
 Ближайшие населенные пункты
Коровиха, Черемухово, Царевская, Борисиха.

Население

Примечания

Ссылки 
 Спасская в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Харовского района